«Металлист-Самара» — двигателестроительный завод, расположенный в Самаре.
Был построен в 1941 году на базе эвакуированного Завода № 525 из Артёмовска.

За вклад в оборонную промышленность завод № 525 в 1945 году был награждён Орденом Ленина. 

Из-за вторжения России на Украину завод находится под санкциями всех стран Евросоюза, США и Украины.

Продукция 
В годы Великой Отечественной войны производил авиационные пулемёты ДШК. После эвакуации в Куйбышев Тульского оружейного завода, производил пулемёты ШКАС, а затем их модернизированную модель — ШКАСМ.

С 1948 по 1956 г. выпускал авиационную пушку НР-23 (Нудельман-Рихтер), в 1960-х годах зенитную установку ЗУ-23. После был перепрофилирован на производство элементов ракетных и авиационных двигателей, в том числе для ракет-носителей «Энергия», «Протон» и «Зенит». В 1989 году на предприятии работали 11 тысяч человек.

Завод участвовал в разработке двигателей НК-93, НК-38 и НК-14СТ, ремонте двигателя ДО90.

Дочернее предприятие в Тольятти выпускает пресс-формы, штампы и технологическую оснастку, в том числе для аэрокосмической отрасли, а также занимается ремонтом и модернизацией станков.

Структура и формы собственности 
В советское время, как и другие оборонные предприятия, завод был государственной собственностью.

В 1992 году завод был приватизирован и преобразован в акционерное общество (АО), затем в открытое акционерное общество (ОАО). Сменилось несколько генеральных директоров завода и председателей советов директоров АО. Основным владельцем стал Алексей Леушкин. В 2006 году было создано ОАО «Группа Компаний „ТехОборонПром“», в которое вошли подконтрольные Леушкину заводы, в том числе «Металлист-Самара».

Имеет дочернее предприятие в Тольятти: ООО «Металлист-Тольятти».

Примечания

Ссылки 
 Владимир Силантьев.  Смена руководства в АО «Металлист». Должники и кредиторы выступили единым фронтом Газета «Коммерсантъ» № 45 от 20.03.1996, стр. 9
 Как убивали руководителей ВПК Газета «Коммерсантъ» № 99 от 07.06.2003, стр. 4
 Арсений Ветров. Алексей Леушкин добавил себе ВПК, купив ОАО «Металлист-Самара» «Коммерсантъ-Самара» № 170 от 10.09.2005
 Анастасия Костина. Сам себе поставщик «Коммерсантъ (Пермь)» № 177 от 28.09.2007
 Ольга Варламова. ФАС расфасует моторы. В антимонопольном ведомстве считают, что покупка Оборонпромом «Металлиста-Самара» ограничит конкуренцию «Коммерсантъ (Самара)» № 58 от 02.04.2009
 Ольга Варламова. Кадры. На «Металлисте-Самара» новый гендиректор «Коммерсантъ (Самара)» № 59 от 03.04.2009

Предприятия Самары
Советский район Самары
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину